True North steht für:

 die Richtung entlang der Meridiane zum geographischen Nordpol, siehe Norden #Definitionen
 True North, Album der Band Bad Religion (2013)
 True North Records, kanadisches Musiklabel
 True North Sports & Entertainment, kanadisches Sport- und Unterhaltungsunternehmen
 The True North, kanadische Dokumentarserie (1967)
 True North – Der letzte Fang, deutsch-britisch-irischer Film von Steve Hudson (2006) 
 TrueNorth, Prozessor von IBM